Geografia: Antic nom del riu Po
 Botànica: Subgènere de Prunus